Epístolas de Bahá'u'lláh Revelado depois do Kitáb-i-Aqdas são Epístolas selecionadas que foram escritas por Bahá'u'lláh, fundador da Fé Bahá'í, e publicadas juntas em 1978.

Seis das epístolas deste volume foram traduzidas para inglês e publicadas em 1917. As traduções foram feitas por Shoghi Effendi, e os que não foram traduzidos por ele, foram preenchidos com a publicação posterior em 1978, sob a supervisão da Casa Universal de Justiça.

Textos bahá'ís